Анфи́са ( — «цветущая») — женское русское личное имя греческого происхождения. Имя происходит из греческого слова  — «цветущая», которое в свою очередь выводится из  — «цвести, цветение». В. А. Никонов считал первоначальным значением имени «цветок» ().

На Русь принесено вместе с христианством из Византии. К середине 1980-х годов имя вышло из употребления, но на 1979 год имелась одна носительница этого имени.

Анфиса восходит к старой форме имени Анфуса, демонстрирующая изменения грецизма в церковнославянском языке. Разговорными вариантами являются Анфиза, Анфуза, Онфиса.

Имя распространено также среди народов Северного Кавказа (абхазо-адыгские, кабардино-черкесские, ингушские языки).

Именины 
 Православные: 7 марта, 25 апреля, 9 августа, 4 сентября, 9 сентября, 4 ноября, 21 декабря.

Примечания 

Русские женские имена